Massimo Borgobello – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Ruth Borgobello – regista australiana di origini italiane